«Обезьяна» () — американский фильм ужасов 1940 года режиссёра Уильяма Най. Фильм основан на пьесе Адама Ширка, который был ранее адаптирован как Дом Тайны (1934). В фильме снялись Борис Карлофф он сыграл безумного доктора Бернарда Адриана, который пытается вылечить молодую девушку заболевшую полиомиелитом он через эксперименты, включающие спинномозговая жидкость. Тем временем агрессивная обезьяна терроризирует местных жителей города и врывалась в лабораторию Адриана. Битва начинается между ними, что привело к тому, что Адриан решает снять кожу с обезьяны и замаскировать себя как зверя, чтобы получить больше жидкости, которая была разрушена в драке.

Сюжет 
Главный герой фильма Доктор Бернард Адриан в роли (Борис Карлофф) — добрый учёный, который был вынужден стать врачом небольшого города после того, как медицинское сообщество отвергло его теорию. Однако он продолжает проводить свои эксперименты и он пытаеться вылечить местную девушку Фрэнсис Клиффорд она болеет полиомиелитом вызванным параличем, чтобы она могла в конечном итоге смогла выйти замуж за своего возлюбленного Дэнни Фостера. После большой работы врач определяет, что все, что ему нужно, это спинномозговая жидкость от другого человека, чтобы завершить его эксперимент. Тем временем злобная цирковая обезьяна по имени Набу смертельно ранит своего дрессировщика, прежде чем вырваться из клетки и начетает после побега терроризировать небольшой город. Через некоторое время обезьяна в конечном итоге врывается к доктору и в лабораторию Адриана. Доктору удается убить обезьяну. Однако все флаконы с жидкостями, которые ему требуются для проведения экспериментов, уничтожаются во время борьбы между ним и с обезьяной.

Затем доктор Адриан придумывает идею после вскрытия циркового дрессировщика: он плоть обезьяны использует как кожу, чтобы замаскировать себя как сбежавшего циркового животного, прежде чем убивать горожан, чтобы извлечь их спинномозговую жидкость. Таким образом, убийства будут списиватьтгп Обезьяну, и ему самому удастся избежать каких либо подозрений. Его убеждённость в выполнении своего плана еще более укрепляется, когда он начинает видеть ощутимые результаты из остатков своей эксперимента после введения ее Фрэнсис. Во время одной из его атак, тем не менее, Адриана стреляют и он, в результате чего падает перед своим порогом. Жители города, считающие, что обезьяна смогла нанести вред доктору, бросаются на место происшествия, и там «истинная личность» обезьяны раскрывается городу. Незадолго до того, как, умирающий Андриан видит, как Фрэнсис впервые ходит, и умирает с улыбкой на лице.

В ролях 
 Борис Карлофф — Бернард Адриан
 Марис Риксон — Фрэнсис Клиффорд
 Джин О’Доннелл — Дэнни Фостера
 Дороти Вон — Клиффорд
 Гертруда Хоффман — Джейн
 Генри Холл — шериф Джефф Холлидей
 Селмер Джексон — доктор Макналти 
 Рэй «Авария» Корриган — обезьяна Набу

Фильмы США 1940 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1940 года
Чёрно-белые фильмы США
Чёрно-белые фильмы ужасов
Фильмы об инвалидах
Экранизации литературных произведений
Фильмы о безумных учёных
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о монстрах
Фильмы о врачах
Фильмы о цирке
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы про обезьян